Олбрамовице могу бити:

 Олбрамовице (Знојмо), варошица у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Олбрамовице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република